Юріїв день, Юр'їв день, Юрія день — назва двох днів слов'янського народного календаря
 Юрій Весняний — 23 квітня (6 травня)
 Юрій Осінній — 26 листопада (9 грудня)